USS Edsal es el nombre usado por dos buques de la Armada de los Estados Unidos.
 fue un destructor de la clase Clemson, en servicio desde 1920 a 1942.
 fue un destructor de escolta, líder de la clase Edsall en servicio desde 1943 a 1946.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos